Weir – szkocki ród
Miejscowości w USA:
 Weir – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Weir – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Choctaw
 Weir – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Williamson

Ludzie:
 David Weir – szkocki piłkarz
 Judith Weir – brytyjska kompozytorka
 Peter Weir – reżyser
W Wielkiej Brytanii:
 Weir – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)